Sondern bezeichnet
 ein Grundstück in Herrschaftsbesitz, siehe Sondern (Grundstück)

Sondern ist der Name folgender Orte:
 einen Ortsteil von Olpe in Nordrhein-Westfalen, siehe Sondern (Olpe)
 einen Ortsteil von Halver in Nordrhein-Westfalen, siehe Sondern (Halver)
 einen Ortsteil von Radevormwald in Nordrhein-Westfalen, siehe Sondern (Radevormwald)
 einen Ortsteil von Wuppertal-Beyenburg in Nordrhein-Westfalen, siehe Sondern (Wuppertal)

Siehe auch: